ULTRA это система машинного перевода, созданная для пяти языков (японского, китайского, испанского, английского и немецкого) в вычислительной исследовательской лаборатории в 1991 году.

ULTRA (универсальный языковой переводчик) — это система машинного перевода, разработанная в вычислительной исследовательской лаборатории, которая может переводиться между пятью языками (японский, китайский, испанский, английский и немецкий). Она использует Искусственный интеллект, лингвистические методы и логическое программирование. Основная цель системы — быть надежной, охватывать общий язык и быть простой в использовании.

Система имеет независимую от языка систему промежуточного представления, что означает, что она учитывает потребности в выражении (выражение является одним из основных элементов языка) и использует методы релаксации для обеспечения наилучшего перевода. Она поддерживается на пользовательском интерфейсе X Window.

Базы данных 
 ULTRA имеет словари, основанные примерно на 10 000 словосочетаниях в каждом из своих пяти языков.
 Он составляет выражения.
 Он имеет доступ ко многим словарным базам данных.

Метод использования программы 
Пользователи вставляют предложение в окно «Исходный текст». Далее следует выбрать нужный язык и нажать кнопку «Перевести». Система переводит исходный текст, учитывая то, что сказано, как это сказано и почему это сказано.

Лексические записи в системе состоят из двух частей:

 Определенная языковая запись, соответствующая графической форме, которая представляет собой некоторую информацию / смысл;
 Промежуточное представление дает необходимые формы, которые представляют смысл выражения.

ULTRA работает с промежуточным представлением языка между системами, поэтому никакого переноса не происходит. Каждый язык имеет свои собственные системы, которые являются независимыми. Наличие независимых систем дает дополнительное преимущество. Добавление другого языка не нарушает существующие языковые переводы.

Промежуточное представление 
Разработчики Дэвид Фарвелл и Йорик Уилкс создали IR (interlingual representation). Это была база для анализа и генерации выражений.

Они проанализировали множество различных типов сообщений (деловые письма, документы, электронные письма), чтобы сравнить стиль общения. ULTRA ищет наиболее приближенные по смыслу слова для некоторых видов информации, подходящие формы и эквиваленты для некоторых выражений на запрашиваемом языке.

Ссылки 
 Austermuhl Frank, ″Electronic tools for translations″, Manchester 2001
 Wilks Yorick, ″Machine Translation. Its Scope and Limits.″, Springer Science+Business Media LLC 2009
 Farwell David, Wilks Yorick, «ULTRA: A multilingual machine translator», Washington 1991

Примечания 

Машинный перевод